Couldery ist der Familienname folgender Personen:

 Horatio Henry Couldery (1832–1893), englischer Maler
 Thomas W. Couldery, englischer Maler, Zeichner und Illustrator